Източен Ренфрушър (, на шотландски: Siorrachd Rinn Friù an Ear) е една от 32-те области в Шотландия. Граничи с областите Източен Еършър, Северен Еършър, Глазгоу, Южен Ланаркшър и Ренфрушър.

Населени места

Външни препратки 
 Сайт на Източен Ренфрушър

Административно деление на Шотландия